Busso è un cognome di lingua italiana.

Varianti 
Il cognome non presenta varianti.

Origine e diffusione 
Cognome tipicamente piemontese, è presente prevalentemente nel cuneese e nel torinese, con un ceppo anche in Veneto.

Potrebbe derivare dal vocabolo latino bussus, "bosco", o da un toponimo.

In Italia conta circa 601 presenze.

Note

Altri progetti 

Cognomi italiani